Contea di Lhari – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Lhari – villaggio della contea di Lhari